Oskar Höcker ist der Name folgender Personen:

* Oskar Höcker (Schauspieler, 1840) (1840–1894), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Oskar Höcker (Schauspieler, 1892) (1892–1959), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:

 Paul Oskar Höcker (1865–1944), deutscher Zeitschriftenredakteur und Schriftsteller